Ти́льман () — фамилия:

Известные носители 

 Тильман, Клаус (род. 1933) — немецкий врач, министр здравоохранения ГДР в 1989—1990 годах.
 Тильман, Иоганн фон (1765—1824) — саксонский, позже русский и прусский кавалерийский генерал.
 Тильман, Карл Андреевич 1802—1872) — немецкий медик, лейб-окулист, тайный советник. 
 Тильман, Теофиль Александр (1799—1878) — французский скрипач и дирижёр.
 Тильман, Ян (род. 2002) — немецкий футболист.

См. также 
 Тиль
 Ман